Mount Gilead kan syfta på följande platser:

USA 

 Mount Gilead (berg i USA, Louisiana), Caddo Parish, 
 Mount Gilead (ort), North Carolina, Montgomery County, 
 Mount Gilead (berg i USA, Massachusetts), Essex County, 
 Mount Gilead, Ohio, countyhuvudort, Morrow County, 

Robotskapade USAförgreningar